Katanga (provincie), een voormalige provincie van Congo-Kinshasa
Katanga (kolonie), een voormalige kolonie van België
Katanga (land), een historisch land in Congo-Kinshasa dat bestond van 1960 tot 1963
Katanga Mechelen, een wijk in Mechelen
Katanga (rivier), een rivier in Siberië

Zie ook 
Chatanga